Домен (біологія)
 Білковий домен
 Доменне ім'я
 Доменна система імен
 
 Домен (фізика)
 Магнітний домен
 Домен (бази даних) — множина значень одного типу.
 Домен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ізер
 Домен — володіння короля чи будь-якого феодала в Середньовіччя.